Pange est une commune française du département de la Moselle.
 Un château du  se trouve sur le territoire de cette commune
 Le canton de Pange est le canton dont Pange est le chef-lieu depuis 1801.
 La communauté de communes de Pange est une intercommunalité mosellane créée en 2005.
 La commune fut le fief acquis en 1745 par la famille Thomas, famille anoblie en 1626 par Charles IV de Lorraine et dont les terres ont été élevées au marquisat en 1766 par Stanislas Leszczynski. En font notamment partie :

Jean-Baptiste-Nicolas Thomas de Pange (1727-1774), général français ;
Anne-Louise de Domangeville (1762-1799), sa fille, survivante in extremis de la Terreur, épouse du suivant 
François de Pange (1764-1796), cousin germain de la précédente et son époux, journaliste favorable à une monarchie constitutionnelle , 
Jacques Thomas de Pange (1770-1850), frère du précédent, officier et homme politique sous l'Empire, la restauration et la Monarchie de Juillet, 
Marie Louis Thomas de Pange (1763-1797), frère aîné des précédents, officier et contre-révolutionnaire, assassiné en Vendée
Jean de Pange (1881-1957), historien et partisan de l’idée européenne ; 
 Pauline de Broglie, épouse du précédent, femme de Lettres
Jean de Pange (1917-1999), ancien pilote de Normandie Niémen.

Voir aussi 
 Pangée